Худжанд — топоним.

 Худжанд — город на севере Таджикистана, административный центр Согдийской области.
 Худжанд — международный аэропорт города Худжанд в Согдийской области Республики Таджикистан.
 «Худжанд» — советский и таджикский футбольный клуб.